Maxeiner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Maxeiner (* 1971), deutsche Schriftstellerin
 Dirk Maxeiner (* 1953), deutscher Journalist und Publizist
 Helmut Maxeiner (1952–2009), deutscher Rechtsmediziner
 Luna Maxeiner (* 2006), deutsche Schauspielerin
 Sandra Maxeiner (* 1972), deutsche Politik- und Sozialwissenschaftlerin